Абрамівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Абрамівська сільська рада — Київська область, Вишгородський район
 Абрамівська сільська рада — Полтавська область, Машівський район